Бошало́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Сен-Мартори. Округ коммуны — Сен-Годенс.

Код INSEE коммуны — 31050.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 650 км к югу от Парижа, в 75 км к юго-западу от Тулузы.

На юге коммуны протекает река Гаронна.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 492 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 315 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 226 были экономически активными, 89 — неактивными (показатель активности — 71,7 %, в 1999 году было 69,9 %). Из 226 активных жителей работали 198 человек (108 мужчин и 90 женщин), безработных было 28 (13 мужчин и 15 женщин). Среди 89 неактивных 19 человек были учениками или студентами, 35 — пенсионерами, 35 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Нотр-Дам (XIV век). Исторический памятник с 1950 года

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна